Мариано () — испанская фамилия. Известные носители:

 Мариано, Детто (1937—2020) — итальянский композитор.
 Мариано, Джозеф (1911—2007) — американский флейтист, педагог.
 Мариано, Нельсон (род. 1974) — филиппинский шахматист, гроссмейстер (2004).
 Мариано, Патрисио (1877—1935) — филиппинский драматург и поэт.
 Мариано, Селия (1915—2009) — филиппинская революционерка.
 Мариано, Эмбер (род. 1978) — американская актриса и телевизионная персона.

См. также 
 Диас, Мариано